Католическая церковь Аргентины — часть всемирной Католической церкви. Католицизм — наиболее распространённое вероисповедание жителей страны. Католицизм по Конституции — государственная религия Аргентины. До середины 1990-х президентом Аргентины мог быть избран только католик. Право церкви на материальную поддержку со стороны государства восходит к ст. 2 Конституции Аргентины.

Современное состояние 
Согласно данным справочника catholic-hierarchy.org Аргентина занимает 10 место в мире по числу проживающих в стране католиков, их на 2005 год насчитывалось около 34,5 миллионов (89 % населения страны). На тот же период в стране было 5648 священников, 3385 монахов, 9070 монахинь, 626 постоянных диаконов и 2642 прихода.

В Аргентине функционируют семь католических университетов, под патронажем Католической церкви находится большое количество начальных и средних школ. Деятельность Католической церкви, направленная на образование, пользуется государственной поддержкой.

В Аргентине на 2015 год католиками назвали себя 77% населения. В государстве наблюдается уменьшение числа католиков.

Структура 
В настоящее время католическая церковь в Аргентине объединена в тринадцать архиепархий-митрополий, суффраганными по отношению к которым являются 51 епархия. Кроме того в Аргентине существуют одна архиепархия прямого подчинения, четыре территориальные прелатуры, один апостольский экзархат Мелькитской грекокатолической церкви (Апостольский экзархат в Аргентине), один ординариат для верных восточных обрядов и военный ординариат Аргентины.

Среди 51 епархии 48 — латинского обряда, одна маронитского (Епархия святого Шарбеля в Буэнос-Айресе), одна армянского (Епархия святого Григора Нарекаци в Буэнос-Айресе) и одна — Украинской грекокатолической церкви (Епархия Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе). Архиепископ Буэноса-Айреса возглавляет и ординариат для верных восточных обрядов.

Епископы Аргентины объединены в национальную Конференцию католических епископов.

Главой Католической церкви в Аргентине является архиепископ-митрополит Буэнос-Айреса, который также носит титул примаса Аргентины. С 28 февраля 1998 года по 13 марта 2013 год на этом посту находился кардинал Хорхе Марио Бергольо, избранный Римским папой Франциском. В Аргентине кардинальский титул имеет архиепископ Эстанислао Эстебан Карлич.

Римско-Католическая церковь 
 Архидиоцез Баия-Бланки;
 Диоцез Альто-Валье-дель-Рио-Негро;
 Диоцез Вьедмы;
 Диоцез Комодоро-Ривадавии;
 Диоцез Рио-Гальегоса;
 Диоцез Сан-Карлос-де-Барилоче;
 Диоцез Санта-Росы;
 Территориальная прелатура Эскеля.

 Архидиоцез Буэнос-Айреса;
 Диоцез Авельянеда-Лануса;
 Диоцез Грегорио-де-Лаферрере;
 Диоцез Кильмеса;
 Диоцез Ломас-де-Саморы;
 Диоцез Мерло-Морено;
 Диоцез Морона;
 Диоцез Сан-Исидро;
 Диоцез Сан-Мартина;
 Диоцез Сан-Мигеля;
 Диоцез Сан-Хусто.

 Архидиоцез Кордовы;
 Диоцез Вилья-де-ла-Консепсьон-дель-Рио-Куарто;
 Диоцез Вилья-Марии;
 Диоцез Крус-дель-Эхе;
 Диоцез Сан-Франсиско
 Территориальная прелатура Деан-Фунеса.

 Архидиоцез Корриентеса;
 Диоцез Гойи;
 Диоцез Оберы;
 Диоцез Посадаса;
 Диоцез Пуэрто-Игуасу;
 Диоцез Санто-Томе.

 Архидиоцез Ла-Платы;
 Диоцез Асуля;
 Диоцез Мар-дель-Платы;
 Диоцез Нуэве-де-Хулио;
 Диоцез Сарате-Кампаны;
 Диоцез Часкомуса.

 Архидиоцез Мендосы;
 Диоцез Неукена;
 Диоцез Сан-Рафаэля.

 Архидиоцез Мерседеса-Лухана.

 Архидиоцез Параны;
 Диоцез Гуалегуайчу;
 Диоцез Конкордии.

 Архидиоцез Ресистенсии;
 Диоцез Сан-Роке-де-Пресиденсиа-Роке-Саэнс-Пенья;
 Диоцез Формосы.

 Архидиоцез Росарио;
 Диоцез Венадо-Туэрто;
 Диоцез Сан-Николаса-де-лос-Арройоса.

 Архидиоцез Сальты;
 Диоцез Жужуя;
 Диоцез Катамарки;
 Диоцез Орана;
 Территориальная прелатура Кафайяте;
 Территориальная прелатура Умауаки.

 Архидиоцез Сан-Хуана-де-Куйо;
 Диоцез Ла-Риохи;
 Диоцез Сан-Луиса.

 Архидиоцез Санта-Фе-де-ла-Вера-Крус;
 Диоцез Рафаэлы;
 Диоцез Реконкисты.

 Архидиоцез Тукумана;
 Диоцез Аньятуи;
 Диоцез Консепсьона;
 Диоцез Сантьяго-дель-Эстеро.

Восточные католические церкви 
 Епархия святого Григора Нарекаци в Буэнос-Айресе — Армянская католическая церковь;
 Епархия святого Шарбеля в Буэнос-Айресе — Маронитская католическая церковь;
 Епархия Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе — Украинская грекокатолическая церковь;
 Ординариат Аргентины для верных восточного обряда — подчиняется архиепископу Буэнос-Айреса.

См. также 
 Рождество в Аргентине

Примечания

Ссылки 
 Статистика Католической церкви Аргентины на сайте catholic-hierarchy.org
 Статистика Католической церкви Аргентины на сайте http://www.gcatholic.org
 Сайт Конференции католических епископов Аргентины